Il singolare del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eddie Dibbs che ha battuto in finale Carlos Kirmayr 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 John McEnroe (secondo turno)
 José Luis Clerc (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (secondo turno)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (semifinali)
 Brian Teacher (terzo turno)
 Johan Kriek (terzo turno)
 Adriano Panatta (secondo turno)

 Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Eddie Dibbs (Campione)
 Eddie Dibbs (semifinali)
 John Sadri (secondo turno)
 Assente
 Assente
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WCT Tournament of Champions 1981